Суразький повіт — адміністративно-територіальні одиниці Російської імперії на території сучасної Білорусі та Росії:
 Суразький повіт — повіт Вітебської губернії.
 Суразький повіт — повіт Чернігівської губернії.